Do soutěže mužské čtyřhry na tenisovém turnaji Brasil Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Eric Butorac a Bruno Soares, který nestartoval společně. Soaresovým spoluhráčem se stal rakouský hráč Alexander Peya, s nímž obhájil turnajové vítězství. Butorac se rozhodl turnaje nezúčastnit.

Deblový titul získala druhá nasazená rakousko-brazilská dvojice Peya a Soares, která ve finále přehrála česko-slovenské turnajové trojky Františka Čermáka s Michalem Mertiňákem po rovnocenném zisku prvních dvou sad 6–7(5–7), 6–2, až v rozhodujícím supertiebraku [10–7].

Nasazení párů 
  Daniele Bracciali /  Marcelo Melo (1. kolo)
  Alexander Peya /  Bruno Soares (vítězové)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (finále)
  Lukáš Dlouhý /  André Sá ''(1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk mužské čtyřhry

Brasil Open
Tenis v Brazílii v roce 2013
ATP World Tour 2013